NPFL steht als Abkürzung für

 Namibia Premier Football League, Fußballspielklasse in Namibia
 Nigeria Professional Football League, Fußballspielklasse in Nigeria

Abkürzung